Кламси може да се односи на:

 Кламси (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Кламси (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр